Janković (serbio cirílico: Јанковић) es un apellido muy común en Serbia, que también puede ser encontrado en Croacia y Montenegro. Puede referirse a:

 Aleksandar Janković, entrenador serbio de fútbol.
 Boško Janković, futbolista serbio.
 Božidar Janković, militar serbio de la Primera Guerra Balcánica.
 Duda Janković, luchador serbo-brasileño.
 Janko Janković, exjugador y actual entrenador croata de fútbol.
 Jelena Janković, jugadora serbia de tenis.
 Jovana Janković, presentadora de televisión serbia.
 Marko Janković, periodista y activista político serbio.
 Mihailo Janković, arquitecto serbio.
 Milan Janković, exfutbolista serbio de Estrella Roja de Belgrado y Real Madrid.
 Siniša Janković, futbolista serbio.
 Svetlana Velmar-Janković, escritora serbia.
 Vladimir Velmar-Janković, escritor y político serbio.
 Zoran Janković, exjugador serbio de waterpolo.